Przylądek Douglasa () – przylądek w stanie Alaska (Stany Zjednoczone), na półwyspie Alaska, na terenie okręgów Kodiak Island i Kenai Peninsula
 Cape Douglas – przylądek w stanie Alaska (Stany Zjednoczone), na półwyspie Seward, w okręgu Nome